Wutsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Wutsdorff (* 1970), deutsche Slawistin
 Johann Daniel Wutsdorff (1748–1819), deutscher Kommunaljurist, Oberbürgermeister von Stargard in Pommern
 Oskar Wutsdorff (1850–1926), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter